Hausfriedensbruch bezeichnet:

 in Strafrecht und Kriminologie
 allgemein ein Freiheitsdelikt
 in Deutschland eine Straftat nach § 123 StGB, siehe Hausfriedensbruch (Deutschland)
 in Österreich eine Straftat nach § 109 StGB, siehe Hausfriedensbruch (Österreich)
 in der Schweiz eine Straftat nach Art. 186 StGB, siehe Hausfriedensbruch (Schweiz)

 in der Literatur ein Hörspiel von Heinrich Böll, siehe Hausfriedensbruch (Böll)